Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ) ( (TDH)) — центральное государственное информационное агентство Туркменистана, единственное в стране. Распространяет информацию о событиях в общественно-политической, социально-экономической, культурной, спортивной жизни государства на туркменском, русском, английском языках. Специалисты агентства занимаются разработкой, техническим и информационным сопровождением, а также продвижением интернет-сайтов связанных с культурой Туркменистана.

История 
Открыто в 1924 году под названием Телеграфное агентство Туркменистана, вскоре после провозглашения Ашхабада столицей Туркменской ССР.

В 1925 году переименовано в Туркменское телеграфное агентство (ТуркменТАГ) с приданием статуса республиканского органа Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС).

В середине 1970-х годов переименовано в Туркменское информационное агентство «Туркменинформ».

В 1992 году переименовано в Государственное информационное агентство «Туркмен-пресс» одновременно с выделением из структуры ТАСС.

4 мая 2000 года переименовано в Туркменскую государственную информационную службу (Туркмен довлет хабарлар гуллугы) «Туркмендовлетхабарлары».

В ноябре 2013 года был запущен обновлённый веб-сайт, на котором представлена функция потоковой трансляции туркменского телевидения, проект был подготовлен совместно с Министерством связи и является единственным в Туркменистане.

20 ноября 2014 года переименовано в Государственное информационное агентство Туркменистана (ТДХ).

Руководители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 Электронная газета «Туркменистан: золотой век»

Информационные агентства
Средства массовой информации Туркменистана
Информационные агентства СССР
Компании, основанные в 1924 году